Hammershaimb ist der Familienname folgender Personen:

 Gunnar Hammershaimb (1862–1947), färöischer Schiffbauingenieur
 Jørgen Frantz Hammershaimb (1767–1820), von 1805 bis 1816 Løgmaður (damals eine Art Landrichter) der Färöer
 V. U. Hammershaimb (1819–1909), färöischer Pfarrer und Philologe, Begründer der neufäröischen Schriftsprache